Archipelagos bezeichnet:
 das Ägäische Meer
 das Herzogtum Archipelagos

Siehe auch:
 Archipel